John van Lottum (Antananarivo, 10 april 1976) is een Nederlands voormalig proftennisser, die in 1994 toetrad tot de professionals.

Loopbaan 
Zijn carrière werd gekenmerkt door blessures. Op 26 april 1999 bereikte hij zijn hoogste positie op de ATP Rankings, nummer 62. In 1998 behaalde hij zijn beste resultaat door de vierde ronde op Wimbledon te bereiken. In 2006 zette hij een punt achter zijn tenniscarrière.

Gedurende Wimbledon 2008 was hij begeleider van de Russische tennisspeelster Jelena Dementjeva. Hij startte in 2008 samen met voormalig proftennisser Raemon Sluiter een bedrijf dat gespecialiseerd was in tennisgerelateerde activiteiten. Van Lottum werd in juli 2012 sponsormanager voor Eredivisie Media & Marketing CV. Tevens is Van Lottum analist voor tenniswedstrijden die worden uitgezonden op Fox Sports.

Privé 
Van Lottum is getrouwd en vader van twee kinderen. Hij is de broer van tennisspeelster Noëlle van Lottum.

Prestatietabellen

Prestatietabel enkelspel

Prestatietabel grand slam, dubbelspel

Externe links 

Nederlands tennisser